Deisenham ist der Name folgender Orte:

 Deisenham (Gemeinde Ottnang), Ortschaft in der Marktgemeinde Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Deisenham (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Deisenham (Gemeinde Wolfsegg), Ortschaft in der Marktgemeinde Wolfsegg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich